Карамзинка — топоним в России:

 Карамзинка — деревня в Чаинском районе Томской области.
 Карамзинка — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Карамзинка — река в Ульяновской области, левый приток Гущи.